Il singolare del torneo di tennis U.S. Men's Clay Court Championships 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Wojciech Fibak 6-2, 6-4.

Teste di serie

 Jimmy Connors (Campione)

 Guillermo Vilas (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. Men's Clay Court Championships 1976